Аугуст Мартынович Ма́тисон () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1898 году в селе Турайда под Сигулдой.

С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе: рабочий, член рабочего комитета, красногвардеец, пленён Германией, возвращён в Латвию, красноармеец, на подпольной коммунистической работе в комсомоле Латвии, член Коммунистической партии Латвии с 1929 года, делегат съезда Интернационала в Москве от КП Латвии, арестован, освобождён, вновь арестован, амнистирован, на партийной работе после присоединения Латвии к СССР, участник Великой Отечественной войны, парторг 123-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Погиб в 1944 году под городом Мадона в Латвии.

Ссылки 
 Матисон
 Матисон

Политработники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены Коммунистической партии Латвии
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Депутаты «Народного Сейма» Латвии